Barghuis (Het Hogeland), wierde en uithof in de Nederlandse provincie Groningen, gemeente Het Hogeland

Personen
Bell Berghuis, snowboardster;
Britt Berghuis, snowboardster;
Herman Berghuis, zanger;
Frank Berghuis, voetballer;
Steven Berghuis, voetballer;
Wiert Berghuis, Nederlands politicus (1911-1989).